А́ускедль Лёве (, 1916—1994) — исландский (шведский) ботаник, работавший в Швеции, Исландии, Канаде и США.

Краткая биография 
Аускедль Лёве родился на западе Исландии, в городе Исафьордюр (, сисла (район) Вестфирдир).

Получил высшее образование в Лундском университете (Швеция), в котором изучал ботанику и генетику.

После окончания учёбы и защиты диссертации вернулся на родину, преподавал в Университете Исландии.

С 1951 — в Виннипеге, преподаватель в Университете Манитобы.

С 1955 — в Монреале, преподаватель Монреальского Университета.

С 1964 — в Боулдере, преподаватель Университета штата Колорадо.

С 1976 — в Сан-Хосе (Калифорния).

Исследования Аускедля Лёве были посвящены в первую очередь полярной флоре — семенным, папоротникообразным и мохообразным растениям. Он был первым исследователем, указавшим число хромосом для каждого вида, растущего в Исландии.

Библиография 
Аускедль Лёве — автор 12 монографий и более 1400 публикаций.

Из его печатных трудов наиболее известны две работы по флоре Исландии, автором иллюстраций к которым была норвежский художник Дагни Танде Лид (, 1903—1998):
 Íslenskar jurtir. — 1945. Ejnar Munksgaard, Kaupmannahöfn.
 Íslenzk ferðaflóra. — 1970. Almenna bókafélagið, Reykjavík.
 Íslenzk ferðaflóra. — 1977. 2. útgáfa. Almenna bókafélagið, Reykjavík. (Второе издание)
 Flora of Iceland. — 1983. Almenna bókafélagið, Reykjavík. (Издание на английском языке)

Другие работы:
 Cyto-genetic studies in Rumex. // Botaniske Notiser. — 1940.
 Études cytogénétiques géographique-systématique du Rumex subgenus Acetosella. // Botaniske Notiser. — 1941.
 Cyto-ecological investigations on Cakile (Their Studies on the origin of the Icelandic flora). — 1947.
 Studies on Bryoxiphium. — 1953.
 Cytotaxonomical conspectus of the Icelandic flora. // Acta Horti Gotoburgensis. — 1956.
 Origin of the Arctic flora. — 1959.
 Taxonomic remarks on some American alpine plants. // University of Colorado studies. — 1965.

Совместные работы с супругой Дорис:
 Chromosome numbers of northern plant species. — 1948.
 The geobotanical significance of polyploidy: 1. Polyploidy and latitude. — 1949.
 North Atlantic Biota and Their History. — 1963.
 Cytotaxonomy of the Alpine Vascular Plants of Mount Washington. // University of Colorado Studies. Series in Biology, No. 24. — 1966.
 Cytotaxonomical Atlas of the Slovenian Flora. — 1974.
 Plant Chromosomes. — 1975.
 Cytotaxonomical Atlas of the Arctic Flora. — 1975.

Автором многих ботанических таксонов Аускедль Лёве был совместно со своей супругой Дорис Лёве.

Некоторые описанные ими таксоны:
 
  syn. Arctanthemum hultenii (Á.Löve & D.Löve)Tzvelev

Примечания

Литература 
 William A. Weber. In Memoriam: Áskell Löve, 1916—1994 // Arctic and Alpine Research, Vol. 26, No. 3 (Aug., 1994), pp. 313—314.
 Williams Weber. Áskell Löve (1916—1994). // Taxon, Vol. 43, No. 4 (Nov., 1994), pp. 670—671
 Zdeněk Černohorský. Islandský botanik Áskell Löve zemřel. // Vesmír 74, 46, 1995/1
 Dr. A. Ceska. DORIS LOVE (1918—2000) // BEN (Botanical Electronic News). No. 242. March 4, 2000. — ISSN 1188-603X.

Ссылки 
 История семьи Löve в Исландии,

Ботаники по алфавиту
Ботаники Исландии
Ботаники Швеции
Биологи XX века
Выпускники Лундского университета